Майнхоф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майнхоф, Вернер (1901—1940) — немецкий историк искусств, с 1936 по 1939 годы руководитель городского музея Йены.
 Майнхоф, Ингеборга (1909—1949) — немецкий историк искусств и искусствовед.
 Майнхоф, Карл (1857—1944) — немецкий языковед-африканист.
 Майнхоф, Ульрика (1934—1976) — западногерманская террористка, журналистка, педагог, социолог и теледокументалист.
 См. также 
 «Комплекс Баадера — Майнхоф» —  драматический кинофильм режиссёра Ули Эделя, рассказывающий историю зарождения и становления «Фракции Красной Армии».